Kasinogarten bezeichnet

 Kasinogarten (Detmold), denkmalgeschützte Gartenanlage in Detmold-Hohenloh
 Kasinogarten (Wesel), Parkanlage in Wesel
 Kasinogarten (Wuppertal), Parkanlage in Wuppertal